Fir Mountain steht für:
 Fir Mountain (New York), Berg (1106 m) im Ulster County, New York, USA
 Fir Mountain (Oregon), Berg (1101 m) im Hood River County, Oregon, USA
 Fir Mountain (Washington), Berg (1713 m) im Okanogan County, Washington, USA